Ханти-Мансійськ 2016 — п'ятий турнір серії Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 років, що проходив у Ханти-Мансійську з 18 листопада по 1 грудня 2016 року.

Переможницею завершального етапу та всієї серії Гран-прі ФІДЕ стала китайська шахістка Цзюй Веньцзюнь.

Загальна інформація 
 Категорія турніру: 10-а (середній рейтинг: 2488,25).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 18 листопада
 Ігрові дні: 19-22, 24-27, 29, 30 листопада, 1 грудня
 Вихідні дні: 23, 28 листопада
 Закриття турніру: 1 грудня
 
Час початку партій (київський) — 12.00 год., останній тур  — 8.00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу станом на листопад 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2015/2016 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн партій турніру на chessbomb
 Онлайн партій турніру на chessdom 
 Регламент Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 
  Гран-прі Ханти-Мансійськ 2016 на сайті chesspro.ru 
 Женский Гран-при, Ханты-Мансийск 
 Ю ВЕНЬЮНЬ – УЧАСНИЦЯ НАСТУПНОГО МАТЧУ ЗА КОРОНУ

Шахові турніри 2016
Листопад 2016
Грудень 2016